Molekulska formula -{C16H20N2}- se može odnositi na:

 DALT
 Feniramin
 3,3',5,5'-Tetrametilbenzidin
 Benzatin
 Festuklavin